Caerleon  est une ville du pays de Galles.
 Caerleon est un cheval de course pur-sang anglais.
 Caerléon est le pseudonyme de l'écrivain nationaliste breton Ronan Caouissin